Il doppio del torneo di tennis Prague Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Berdych e Michal Navrátil che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Andrew Kratzmann /  Jeff Tarango (semifinali)
 Ota Fukárek /  Jim Thomas (semifinali)

 Jaroslav Levinský /  Petr Luxa (primo turno)
 Martín García /  Sebastián Prieto (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2003